Las siglas MFM pueden referirse a:
 MFM, código de la IATA (código de aeropuertos de IATA) para el Aeropuerto Internacional de Macao.
 Magnetic force microscope, traducido como "microscopio de fuerza magnética".
 Male Female Male, traducido como "Hombre Mujer Hombre", una relación de trío con la mujer como centro de atención.
 Manchester Phonology Meeting.
 Marc Frank Montoya, snowboard profesional.
 MFM, código ISO 639-3 de la lengua marghi meridional.
 Mizunami Fossil Museum, código de la colección Mizunami, Gifu, Japón.
 Modified Frequency Modulation, sistema de codificación utilizado por la mayoría de los formatos de disquetes, y que anteriormente era común en discos duros, en particular los que usaban la interfaz ST-506.

Radio FM 

 Madras FM, una radio de Guadalupe (Antillas Francesas) que emite en 92,9 et 92,5.
 MAROC FM, una cadena de radios de Marruecos (MFM ATLAS en Marrakech y Essaouira, MFM SOUSS en Agadir y MFM SAISS en Fès Meknès) propiedad del grupo mediático New Publicity.
 MFM, antiguo nombre de Montmartre FM (hoy Radio Montmartre), una radio FM de Francia.
 MFM 92,6 es una radio universitaria de Sudáfrica con sede en la Stellenbosch University.
 Heart Wirral, una estación local de radio de Birkenhead (Reino Unido), antes conocida como MFM 97,1.
 Marcher Sound, una estación local de radio de Wrexham y Chester (Reino Unido), antes conocida como MFM 103,4.